Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2019 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Elise Mertens in Arina Sabalenka je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2019